Stalon peut faire référence à :

 , un hameau situé en Suède ;
 , une centrale hydroélectrique en Suède ;
 Rue du Stalon, une rue du centre de Liège ;
 Col du Stalon, un col de montagne dans le massif des Vosges.